Александр Михайлович Борисов (1917—1941) — советский танкист. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1941). Старший сержант.

Биография 
Александр Михайлович Борисов родился 13 января 1917 года в деревне Петровская Дорогобужского уезда в крестьянской семье Михаила Нестеровича и Евдокии Степановны Борисовых. Русский. Окончил семь классов школы в соседнем селе Вышегор. До призыва на военную службу работал на стройках в городе Смоленске.

В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии А. М. Борисов был призван в мае 1938 года. Окончил школу младших командиров. В июле 1940 года получил назначение в 1-ю Краснознамённую танковую дивизию Ленинградского военного округа, которая дислоцировалось в городе Пскове. 17 июня 1941 года дивизия, в которой служил командир танка старший сержант А. М. Борисов, была переброшена в Заполярье и размещена в районе села Алакуртти. С началом Великой Отечественной войны дивизия вошла в состав 14-й армии Северного фронта.

В боях старший сержант А. М. Борисов со 2 июля 1941 года. Поддерживая действия стрелковых подразделений 420-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии в 4-х километрах севернее казарм гарнизона 161-й погранзаставы, экипаж танка Александра Борисова под сильным пулемётным и артиллерийским огнём противника эвакуировал с поля боя подбитый советский танк вместе с экипажем, после чего обеспечил отход пехотных частей на заранее подготовленные позиции. 3 июля экипаж танка Борисова в течение 32 часов стойко держал оборону у моста через реку Куолайоки, уничтожив до взвода вражеской пехоты и подавив огонь нескольких пулемётных точек, что заставило противника отказаться от намерений форсировать реку на этом участке. 6 июля 1941 года в бою в районе казарм танк БТ-7 старшего сержанта А. М. Борисова был подбит. Члены экипаж танка и его командир были ранены, но продолжали вести огонь из подбитой машины до момента эвакуации повреждённой машины с поля боя. С тяжёлым ранением головы старший сержант Борисов был доставлен в эвакогоспиталь № 1440 в Кандалакше. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Красной Армии» от 22 июля 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему сержанту Борисову Александру Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако 15 августа 1941 года Александр Михайлович от полученных ран скончался. Похоронен А. М. Борисов в  советских воинов в  Мурманской области Российской Федерации.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» (22.07.1941).
 Орден Ленина (22.07.1941).

Память 

 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза А. М. Борисова установлена в городе Кандалакша Мурманской области Российской Федерации (ул. Борисова, д. 8).
 Именем Героя Советского Союза А. М. Борисова названа улица в городе Кандалакша.
 В честь Героя Советского Союза А. М. Борисова посёлок Нурмиярви Приозерского района Ленинградской области был переименован в посёлок Борисово.

Литература

Примечание

Документы 
  № в базе данных 
  , , , , ,

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Танкисты Великой Отечественной войны
Умершие от ран